Динвидди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Динвидди, Роберт (1692 — 1770) — британский губернатор колонии Вирджиния. 
 Динвидди, Спенсер (род. 1993) — американский баскетболист.
 Динвидди, Трейси (род. 1973) — американская актриса.